|-
|(64751)||2001 XR156|| align=right|16,3|| align=right|2,444|| align=right|0,222|| align=right|1,60|| align=right|3,819||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64752)||2001 XN157|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,120|| align=right|6,07|| align=right|3,362||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64753)||2001 XV157|| align=right|15,4|| align=right|3,065|| align=right|0,128|| align=right|2,99|| align=right|5,366||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64754)||2001 XP158|| align=right|15,2|| align=right|2,873|| align=right|0,069|| align=right|3,07|| align=right|4,870||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64755)||2001 XD159|| align=right|15,7|| align=right|3,145|| align=right|0,093|| align=right|8,57|| align=right|5,578||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64756)||2001 XP160|| align=right|16,0|| align=right|2,667|| align=right|0,096|| align=right|4,50|| align=right|4,354||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64757)||2001 XG162|| align=right|16,5|| align=right|2,403|| align=right|0,202|| align=right|2,24|| align=right|3,723||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64758)||2001 XL163|| align=right|16,4|| align=right|2,454|| align=right|0,197|| align=right|4,29|| align=right|3,844||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64759)||2001 XU167|| align=right|14,8|| align=right|3,181|| align=right|0,088|| align=right|6,32|| align=right|5,672||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64760)||2001 XN168|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,121|| align=right|2,82|| align=right|3,394||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64761)||2001 XZ171|| align=right|15,3|| align=right|2,902|| align=right|0,052|| align=right|1,59|| align=right|4,942||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64762)||2001 XD174|| align=right|13,8|| align=right|3,319|| align=right|0,117|| align=right|18,25|| align=right|6,044||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64763)||2001 XV174|| align=right|14,5|| align=right|3,202|| align=right|0,128|| align=right|0,31|| align=right|5,728||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64764)||2001 XU175|| align=right|15,2|| align=right|3,076|| align=right|0,046|| align=right|7,85|| align=right|5,395||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64765)||2001 XM176|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,094|| align=right|5,89|| align=right|3,689||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64766)||2001 XZ176|| align=right|16,1|| align=right|2,818|| align=right|0,034|| align=right|3,63|| align=right|4,729||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64767)||2001 XP177|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,123|| align=right|7,42|| align=right|3,551||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64768)||2001 XK178|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,239|| align=right|3,31|| align=right|3,676||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64769)||2001 XO178|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,037|| align=right|9,83|| align=right|5,290||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64770)||2001 XQ179|| align=right|16,4|| align=right|2,313|| align=right|0,231|| align=right|0,89|| align=right|3,518||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64771)||2001 XM180|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,245|| align=right|6,00|| align=right|3,630||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64772)||2001 XY180|| align=right|16,0|| align=right|2,625|| align=right|0,010|| align=right|3,21|| align=right|4,251||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64773)||2001 XS182|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,107|| align=right|9,08|| align=right|5,408||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64774)||2001 XU182|| align=right|14,2|| align=right|3,262|| align=right|0,085|| align=right|9,49|| align=right|5,889||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64775)||2001 XO184|| align=right|16,7|| align=right|2,448|| align=right|0,202|| align=right|3,50|| align=right|3,828||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64776)||2001 XP188|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,203|| align=right|5,45|| align=right|3,602||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64777)||2001 XD189|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,160|| align=right|8,60|| align=right|4,632||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64778)||2001 XL189|| align=right|16,5|| align=right|2,743|| align=right|0,089|| align=right|1,70|| align=right|4,541||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64779)||2001 XD190|| align=right|15,7|| align=right|2,659|| align=right|0,042|| align=right|4,04|| align=right|4,336||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64780)||2001 XZ192|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,219|| align=right|2,79|| align=right|3,603||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64781)||2001 XG193|| align=right|16,7|| align=right|2,448|| align=right|0,163|| align=right|2,11|| align=right|3,829||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64782)||2001 XU193|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,262|| align=right|5,15|| align=right|3,557||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64783)||2001 XL196|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,173|| align=right|4,30|| align=right|3,287||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64784)||2001 XS197|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,182|| align=right|12,31|| align=right|4,316||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64785)||2001 XW197|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,097|| align=right|28,77|| align=right|4,121||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64786)||2001 XM199|| align=right|15,5|| align=right|2,657|| align=right|0,157|| align=right|15,78|| align=right|4,330||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64787)||2001 XH200|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,073|| align=right|1,00|| align=right|4,212||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64788)||2001 XL201|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,211|| align=right|6,85|| align=right|3,472||MBA||14. december 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(64789)||2001 XL202|| align=right|15,5|| align=right|2,164|| align=right|0,134|| align=right|4,61|| align=right|3,182||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64790)||2001 XQ202|| align=right|15,6|| align=right|3,107|| align=right|0,123|| align=right|5,77|| align=right|5,477||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64791)||2001 XH206|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|5,59|| align=right|3,650||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64792)||2001 XL206|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,114|| align=right|8,68|| align=right|4,191||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64793)||2001 XR206|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,083|| align=right|5,57|| align=right|3,498||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64794)||2001 XY206|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,065|| align=right|5,63|| align=right|3,398||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64795)||2001 XC207|| align=right|14,3|| align=right|3,188|| align=right|0,133|| align=right|18,62|| align=right|5,691||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64796)||2001 XM207|| align=right|15,5|| align=right|2,773|| align=right|0,172|| align=right|10,02|| align=right|4,616||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64797)||2001 XS207|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,168|| align=right|4,12|| align=right|4,421||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64798)||2001 XA208|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,034|| align=right|5,00|| align=right|3,367||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64799)||2001 XW209|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,178|| align=right|6,64|| align=right|3,387||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64800)||2001 XA210|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,146|| align=right|6,59|| align=right|3,709||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64801)||2001 XH210|| align=right|16,8|| align=right|2,363|| align=right|0,097|| align=right|5,74|| align=right|3,631||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64802)||2001 XK210|| align=right|15,7|| align=right|2,667|| align=right|0,037|| align=right|7,21|| align=right|4,354||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64803)||2001 XV211|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,056|| align=right|7,19|| align=right|3,528||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64804)||2001 XA212|| align=right|15,5|| align=right|3,036|| align=right|0,085|| align=right|5,81|| align=right|5,289||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64805)||2001 XP212|| align=right|16,3|| align=right|2,609|| align=right|0,182|| align=right|4,13|| align=right|4,213||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64806)||2001 XR212|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,145|| align=right|5,50|| align=right|3,367||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64807)||2001 XD213|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,127|| align=right|13,76|| align=right|4,246||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64808)||2001 XH213|| align=right|16,3|| align=right|2,224|| align=right|0,176|| align=right|5,64|| align=right|3,317||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64809)||2001 XY213|| align=right|14,5|| align=right|2,612|| align=right|0,128|| align=right|15,72|| align=right|4,220||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64810)||2001 XH216|| align=right|16,0|| align=right|2,637|| align=right|0,023|| align=right|0,54|| align=right|4,281||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64811)||2001 XK223|| align=right|16,9|| align=right|2,374|| align=right|0,055|| align=right|7,09|| align=right|3,657||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64812)||2001 XO225|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,153|| align=right|2,01|| align=right|3,701||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64813)||2001 XQ225|| align=right|15,5|| align=right|3,194|| align=right|0,139|| align=right|2,22|| align=right|5,708||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64814)||2001 XM227|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,042|| align=right|2,54|| align=right|4,269||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64815)||2001 XS229|| align=right|16,6|| align=right|2,848|| align=right|0,072|| align=right|1,43|| align=right|4,807||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64816)||2001 XQ235|| align=right|16,4|| align=right|2,397|| align=right|0,113|| align=right|2,23|| align=right|3,710||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64817)||2001 XD236|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,174|| align=right|5,47|| align=right|3,598||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64818)||2001 XN236|| align=right|16,1|| align=right|2,805|| align=right|0,065|| align=right|2,73|| align=right|4,696||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64819)||2001 XA238|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,056|| align=right|12,75|| align=right|5,393||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64820)||2001 XR238|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,047|| align=right|3,57|| align=right|4,269||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64821)||2001 XJ239|| align=right|16,4|| align=right|2,268|| align=right|0,127|| align=right|1,94|| align=right|3,415||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64822)||2001 XM240|| align=right|15,1|| align=right|3,066|| align=right|0,113|| align=right|0,79|| align=right|5,369||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64823)||2001 XO240|| align=right|14,8|| align=right|3,934|| align=right|0,236|| align=right|0,91|| align=right|7,803||HLD||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64824)||2001 XB241|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,023|| align=right|10,26|| align=right|4,509||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64825)||2001 XJ243|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,136|| align=right|7,35|| align=right|3,665||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64826)||2001 XF244|| align=right|15,0|| align=right|3,090|| align=right|0,114|| align=right|6,53|| align=right|5,432||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64827)||2001 XH244|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,146|| align=right|13,93|| align=right|4,081||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64828)||2001 XN244|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,145|| align=right|2,07|| align=right|3,687||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64829)||2001 XS245|| align=right|16,7|| align=right|2,385|| align=right|0,163|| align=right|3,18|| align=right|3,682||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64830)||2001 XL246|| align=right|15,2|| align=right|2,722|| align=right|0,182|| align=right|8,84|| align=right|4,490||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64831)||2001 XT246|| align=right|15,8|| align=right|2,784|| align=right|0,065|| align=right|10,11|| align=right|4,645||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64832)||2001 XJ251|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,146|| align=right|6,38|| align=right|4,234||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64833)||2001 XM251|| align=right|15,7|| align=right|3,159|| align=right|0,110|| align=right|1,10|| align=right|5,613||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64834)||2001 XS251|| align=right|16,0|| align=right|2,694|| align=right|0,086|| align=right|15,13|| align=right|4,420||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64835)||2001 XH254|| align=right|14,5|| align=right|2,579|| align=right|0,047|| align=right|15,90|| align=right|4,140||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64836)||2001 XL257|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,022|| align=right|22,74|| align=right|4,187||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64837)||2001 YE2|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,109|| align=right|8,29|| align=right|4,199||MBA||18. december 2001||Needville||Needville
|-
|(64838)||2001 YJ2|| align=right|13,8|| align=right|3,164|| align=right|0,141|| align=right|18,09|| align=right|5,626||MBA||18. december 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(64839)||2001 YJ3|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,192|| align=right|14,08|| align=right|4,150||MBA||19. december 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64840)||2001 YW5|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,163|| align=right|8,99|| align=right|4,140||MBA||19. december 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(64841)||2001 YC9|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,121|| align=right|6,95|| align=right|4,573||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64842)||2001 YR9|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,252|| align=right|6,24|| align=right|3,678||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64843)||2001 YB11|| align=right|15,6|| align=right|2,928|| align=right|0,049|| align=right|1,81|| align=right|5,009||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64844)||2001 YB12|| align=right|15,5|| align=right|3,122|| align=right|0,124|| align=right|1,74|| align=right|5,514||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64845)||2001 YM14|| align=right|16,5|| align=right|2,775|| align=right|0,013|| align=right|0,97|| align=right|4,622||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64846)||2001 YA18|| align=right|15,5|| align=right|2,849|| align=right|0,075|| align=right|2,82|| align=right|4,808||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64847)||2001 YJ18|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,087|| align=right|6,28|| align=right|4,638||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64848)||2001 YP18|| align=right|14,7|| align=right|3,192|| align=right|0,044|| align=right|9,16|| align=right|5,702||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64849)||2001 YV18|| align=right|15,5|| align=right|2,861|| align=right|0,048|| align=right|6,05|| align=right|4,838||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64850)||2001 YM19|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,303|| align=right|5,61|| align=right|4,132||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64851)||2001 YK21|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,123|| align=right|1,41|| align=right|3,332||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64852)||2001 YH22|| align=right|16,2|| align=right|2,634|| align=right|0,071|| align=right|0,91|| align=right|4,275||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64853)||2001 YO22|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,100|| align=right|1,26|| align=right|3,298||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64854)||2001 YV30|| align=right|16,5|| align=right|2,246|| align=right|0,102|| align=right|3,42|| align=right|3,366||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64855)||2001 YA35|| align=right|15,3|| align=right|3,068|| align=right|0,139|| align=right|11,92|| align=right|5,374||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64856)||2001 YD42|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,222|| align=right|7,24|| align=right|3,726||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64857)||2001 YE42|| align=right|14,6|| align=right|2,640|| align=right|0,191|| align=right|3,12|| align=right|4,288||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64858)||2001 YD46|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,110|| align=right|6,84|| align=right|3,617||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64859)||2001 YM46|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,111|| align=right|3,90|| align=right|3,479||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64860)||2001 YX48|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,126|| align=right|15,64|| align=right|3,762||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64861)||2001 YL49|| align=right|15,7|| align=right|2,451|| align=right|0,057|| align=right|4,52|| align=right|3,836||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64862)||2001 YO50|| align=right|15,3|| align=right|3,152|| align=right|0,147|| align=right|1,79|| align=right|5,596||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64863)||2001 YQ50|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,213|| align=right|2,03|| align=right|3,676||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64864)||2001 YN52|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,166|| align=right|4,15|| align=right|3,773||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64865)||2001 YD53|| align=right|16,8|| align=right|2,441|| align=right|0,228|| align=right|1,69|| align=right|3,812||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64866)||2001 YS57|| align=right|15,7|| align=right|2,672|| align=right|0,040|| align=right|2,66|| align=right|4,368||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64867)||2001 YO58|| align=right|16,0|| align=right|2,320|| align=right|0,159|| align=right|4,15|| align=right|3,533||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64868)||2001 YP59|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,117|| align=right|4,56|| align=right|3,389||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64869)||2001 YG60|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,133|| align=right|6,65|| align=right|3,377||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64870)||2001 YU60|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,071|| align=right|2,87|| align=right|4,179||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64871)||2001 YW60|| align=right|16,1|| align=right|2,423|| align=right|0,067|| align=right|6,34|| align=right|3,770||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64872)||2001 YX60|| align=right|17,0|| align=right|2,274|| align=right|0,047|| align=right|1,44|| align=right|3,428||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64873)||2001 YS61|| align=right|15,4|| align=right|3,080|| align=right|0,154|| align=right|0,77|| align=right|5,405||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64874)||2001 YQ63|| align=right|15,4|| align=right|2,756|| align=right|0,068|| align=right|3,66|| align=right|4,575||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64875)||2001 YS63|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,121|| align=right|5,37|| align=right|3,412||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64876)||2001 YG64|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,180|| align=right|15,49|| align=right|3,864||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64877)||2001 YH64|| align=right|15,5|| align=right|2,516|| align=right|0,190|| align=right|3,97|| align=right|3,991||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64878)||2001 YB67|| align=right|14,5|| align=right|2,954|| align=right|0,091|| align=right|14,40|| align=right|5,076||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64879)||2001 YN69|| align=right|17,1|| align=right|2,507|| align=right|0,093|| align=right|5,52|| align=right|3,970||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64880)||2001 YK70|| align=right|16,4|| align=right|2,262|| align=right|0,148|| align=right|3,33|| align=right|3,401||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64881)||2001 YU70|| align=right|16,0|| align=right|3,013|| align=right|0,172|| align=right|2,96|| align=right|5,230||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64882)||2001 YQ72|| align=right|14,4|| align=right|2,886|| align=right|0,156|| align=right|9,48|| align=right|4,902||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64883)||2001 YD73|| align=right|15,2|| align=right|3,030|| align=right|0,133|| align=right|1,60|| align=right|5,274||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64884)||2001 YG73|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,120|| align=right|2,47|| align=right|5,652||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64885)||2001 YH73|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,127|| align=right|3,80|| align=right|3,488||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64886)||2001 YO73|| align=right|15,4|| align=right|3,141|| align=right|0,118|| align=right|0,68|| align=right|5,565||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64887)||2001 YZ73|| align=right|16,1|| align=right|2,261|| align=right|0,139|| align=right|5,56|| align=right|3,400||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64888)||2001 YQ75|| align=right|15,1|| align=right|2,423|| align=right|0,196|| align=right|3,59|| align=right|3,771||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64889)||2001 YA76|| align=right|16,7|| align=right|2,435|| align=right|0,217|| align=right|2,40|| align=right|3,800||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64890)||2001 YE76|| align=right|15,1|| align=right|2,979|| align=right|0,058|| align=right|6,07|| align=right|5,142||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64891)||2001 YL76|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,080|| align=right|2,33|| align=right|4,288||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64892)||2001 YW76|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,194|| align=right|4,33|| align=right|3,423||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64893)||2001 YP77|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,094|| align=right|4,41|| align=right|3,455||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64894)||2001 YN79|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,162|| align=right|7,07|| align=right|3,539||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64895)||2001 YD80|| align=right|14,5|| align=right|3,242|| align=right|0,104|| align=right|1,17|| align=right|5,837||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64896)||2001 YZ80|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,182|| align=right|2,54|| align=right|3,522||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64897)||2001 YX81|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,212|| align=right|1,65|| align=right|3,669||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64898)||2001 YG83|| align=right|15,0|| align=right|3,095|| align=right|0,114|| align=right|6,55|| align=right|5,444||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64899)||2001 YJ83|| align=right|14,4|| align=right|2,921|| align=right|0,036|| align=right|18,19|| align=right|4,990||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64900)||2001 YG84|| align=right|15,0|| align=right|3,138|| align=right|0,030|| align=right|1,59|| align=right|5,557||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64901)||2001 YJ84|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,192|| align=right|3,74|| align=right|3,692||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64902)||2001 YG85|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,193|| align=right|2,13|| align=right|3,524||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64903)||2001 YL86|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,229|| align=right|2,35|| align=right|3,423||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64904)||2001 YO88|| align=right|16,5|| align=right|2,281|| align=right|0,250|| align=right|3,28|| align=right|3,445||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64905)||2001 YD89|| align=right|15,5|| align=right|2,974|| align=right|0,032|| align=right|4,09|| align=right|5,127||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64906)||2001 YL89|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,242|| align=right|10,86|| align=right|3,658||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64907)||2001 YT89|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,077|| align=right|11,45|| align=right|5,117||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64908)||2001 YM90|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,208|| align=right|0,94|| align=right|3,796||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64909)||2001 YT90|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,166|| align=right|5,17|| align=right|4,055||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64910)||2001 YS91|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,189|| align=right|1,09|| align=right|3,553||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64911)||2001 YT91|| align=right|15,2|| align=right|2,988|| align=right|0,012|| align=right|10,81|| align=right|5,164||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64912)||2001 YY91|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,181|| align=right|4,60|| align=right|3,505||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64913)||2001 YL95|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,148|| align=right|4,78|| align=right|3,580||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64914)||2001 YD96|| align=right|15,5|| align=right|3,111|| align=right|0,060|| align=right|7,33|| align=right|5,487||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64915)||2001 YQ96|| align=right|15,8|| align=right|3,040|| align=right|0,167|| align=right|5,37|| align=right|5,299||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64916)||2001 YQ97|| align=right|16,1|| align=right|2,663|| align=right|0,110|| align=right|2,78|| align=right|4,344||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64917)||2001 YU98|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,058|| align=right|2,78|| align=right|3,670||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64918)||2001 YB99|| align=right|15,5|| align=right|3,175|| align=right|0,094|| align=right|1,66|| align=right|5,658||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64919)||2001 YZ99|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,058|| align=right|5,91|| align=right|3,703||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64920)||2001 YS101|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,099|| align=right|1,58|| align=right|3,398||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64921)||2001 YY103|| align=right|16,1|| align=right|2,880|| align=right|0,178|| align=right|1,66|| align=right|4,886||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64922)||2001 YO104|| align=right|14,9|| align=right|2,964|| align=right|0,062|| align=right|10,73|| align=right|5,101||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64923)||2001 YQ104|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,059|| align=right|9,58|| align=right|4,236||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64924)||2001 YV105|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,120|| align=right|5,20|| align=right|4,343||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64925)||2001 YB107|| align=right|15,4|| align=right|2,967|| align=right|0,045|| align=right|13,22|| align=right|5,110||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64926)||2001 YF107|| align=right|15,1|| align=right|2,961|| align=right|0,079|| align=right|2,27|| align=right|5,094||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64927)||2001 YG108|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,221|| align=right|3,84|| align=right|3,427||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64928)||2001 YN108|| align=right|16,0|| align=right|2,613|| align=right|0,085|| align=right|7,90|| align=right|4,223||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64929)||2001 YO108|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,129|| align=right|6,91|| align=right|3,553||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64930)||2001 YA109|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,240|| align=right|4,19|| align=right|3,665||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64931)||2001 YO109|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,240|| align=right|2,89|| align=right|3,633||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64932)||2001 YS112|| align=right|13,5|| align=right|3,171|| align=right|0,180|| align=right|22,17|| align=right|5,645||MBA||18. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64933)||2001 YZ112|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,127|| align=right|3,07|| align=right|3,469||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64934)||2001 YX113|| align=right|14,0|| align=right|3,111|| align=right|0,082|| align=right|18,91|| align=right|5,486||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64935)||2001 YJ114|| align=right|15,7|| align=right|2,526|| align=right|0,094|| align=right|5,19|| align=right|4,013||MBA||18. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64936)||2001 YS114|| align=right|14,7|| align=right|3,120|| align=right|0,067|| align=right|10,06|| align=right|5,511||MBA||19. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64937)||2001 YE115|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,196|| align=right|6,10|| align=right|4,566||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64938)||2001 YH116|| align=right|14,8|| align=right|3,070|| align=right|0,134|| align=right|0,69|| align=right|5,378||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64939)||2001 YP116|| align=right|15,5|| align=right|2,459|| align=right|0,034|| align=right|5,27|| align=right|3,855||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64940)||2001 YS116|| align=right|15,8|| align=right|2,210|| align=right|0,199|| align=right|4,14|| align=right|3,284||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64941)||2001 YJ118|| align=right|14,0|| align=right|3,132|| align=right|0,138|| align=right|9,15|| align=right|5,543||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64942)||2001 YO120|| align=right|15,9|| align=right|2,668|| align=right|0,023|| align=right|4,49|| align=right|4,356||MBA||20. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64943)||2001 YZ120|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,189|| align=right|18,59|| align=right|4,584||MBA||20. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(64944)||2001 YG121|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,136|| align=right|6,52|| align=right|3,507||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64945)||2001 YY122|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,113|| align=right|6,51|| align=right|3,515||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64946)||2001 YF123|| align=right|15,7|| align=right|2,758|| align=right|0,186|| align=right|8,15|| align=right|4,578||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64947)||2001 YQ123|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,162|| align=right|4,55|| align=right|3,401||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64948)||2001 YH124|| align=right|15,3|| align=right|2,182|| align=right|0,087|| align=right|6,21|| align=right|3,222||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64949)||2001 YO124|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,154|| align=right|7,63|| align=right|3,497||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64950)||2001 YT124|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,070|| align=right|6,80|| align=right|3,760||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64951)||2001 YY124|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,059|| align=right|13,87|| align=right|5,346||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64952)||2001 YU125|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,154|| align=right|14,18|| align=right|4,025||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64953)||2001 YM127|| align=right|14,2|| align=right|3,098|| align=right|0,036|| align=right|8,40|| align=right|5,453||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64954)||2001 YZ127|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,167|| align=right|4,62|| align=right|3,494||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64955)||2001 YO128|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,211|| align=right|6,44|| align=right|3,462||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64956)||2001 YU128|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,253|| align=right|17,06|| align=right|4,204||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64957)||2001 YE131|| align=right|15,3|| align=right|3,076|| align=right|0,026|| align=right|8,48|| align=right|5,393||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64958)||2001 YT131|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,207|| align=right|15,64|| align=right|5,610||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64959)||2001 YW134|| align=right|16,3|| align=right|3,066|| align=right|0,326|| align=right|8,90|| align=right|5,369||MBA||19. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64960)||2001 YT136|| align=right|15,4|| align=right|3,016|| align=right|0,075|| align=right|9,44|| align=right|5,238||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64961)||2001 YU137|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,103|| align=right|22,35|| align=right|5,782||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64962)||2001 YR139|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,133|| align=right|13,18|| align=right|4,350||MBA||24. december 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64963)||2001 YP144|| align=right|16,3|| align=right|2,453|| align=right|0,146|| align=right|6,67|| align=right|3,841||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64964)||2001 YF149|| align=right|14,9|| align=right|2,995|| align=right|0,107|| align=right|8,85|| align=right|5,183||MBA||19. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64965)||2001 YD155|| align=right|15,8|| align=right|2,706|| align=right|0,025|| align=right|13,23|| align=right|4,451||MBA||20. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64966)||2001 YB157|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,035|| align=right|10,66|| align=right|5,411||MBA||19. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64967)||2002 AV1|| align=right|14,8|| align=right|3,211|| align=right|0,144|| align=right|2,95|| align=right|5,752||MBA||6. januar 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(64968)||2002 AW2|| align=right|13,8|| align=right|2,332|| align=right|0,214|| align=right|23,77|| align=right|3,561||MBA||6. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64969)||2002 AA4|| align=right|15,4|| align=right|2,292|| align=right|0,244|| align=right|24,30|| align=right|3,470||MBA||5. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64970)||2002 AJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,218|| align=right|12,97|| align=right|3,693||MBA||9. januar 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(64971)||2002 AC6|| align=right|17,0|| align=right|2,668|| align=right|0,102|| align=right|1,56|| align=right|4,356||MBA||5. januar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(64972)||2002 AT9|| align=right|15,4|| align=right|2,993|| align=right|0,034|| align=right|10,14|| align=right|5,177||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64973)||2002 AC10|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,254|| align=right|4,72|| align=right|3,574||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64974)||2002 AF11|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,115|| align=right|2,11|| align=right|5,774||MBA||11. januar 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(64975)||2002 AG12|| align=right|15,2|| align=right|2,958|| align=right|0,256|| align=right|1,64|| align=right|5,088||MBA||10. januar 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(64976)||2002 AK19|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,109|| align=right|9,22|| align=right|4,622||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64977)||2002 AL20|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,182|| align=right|11,25|| align=right|5,650||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(64978)||2002 AW20|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,084|| align=right|8,47|| align=right|3,828||MBA||7. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(64979)||2002 AZ22|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,150|| align=right|6,24|| align=right|3,433||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(64980)||2002 AP23|| align=right|14,7|| align=right|3,168|| align=right|0,117|| align=right|9,81|| align=right|5,637||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(64981)||2002 AR24|| align=right|16,1|| align=right|2,475|| align=right|0,129|| align=right|5,48|| align=right|3,893||MBA||8. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64982)||2002 AV37|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,016|| align=right|3,45|| align=right|3,731||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64983)||2002 AX40|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,164|| align=right|3,56|| align=right|3,306||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64984)||2002 AV41|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,262|| align=right|12,56|| align=right|4,294||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64985)||2002 AT48|| align=right|15,8|| align=right|3,022|| align=right|0,062|| align=right|11,19|| align=right|5,253||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64986)||2002 AX50|| align=right|15,1|| align=right|3,125|| align=right|0,148|| align=right|1,52|| align=right|5,524||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64987)||2002 AZ50|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,102|| align=right|7,99|| align=right|4,542||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64988)||2002 AH52|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,223|| align=right|0,40|| align=right|3,504||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64989)||2002 AG54|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,133|| align=right|2,28|| align=right|3,532||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64990)||2002 AK54|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,152|| align=right|6,59|| align=right|5,454||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64991)||2002 AO54|| align=right|16,5|| align=right|2,742|| align=right|0,021|| align=right|2,04|| align=right|4,539||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64992)||2002 AR54|| align=right|14,8|| align=right|3,206|| align=right|0,134|| align=right|8,06|| align=right|5,740||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64993)||2002 AM56|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|4,17|| align=right|3,685||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64994)||2002 AE57|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,201|| align=right|2,83|| align=right|3,645||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64995)||2002 AV57|| align=right|16,4|| align=right|2,632|| align=right|0,021|| align=right|3,41|| align=right|4,270||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64996)||2002 AG60|| align=right|14,7|| align=right|3,029|| align=right|0,047|| align=right|10,71|| align=right|5,272||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64997)||2002 AP60|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,047|| align=right|15,28|| align=right|4,329||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64998)||2002 AL63|| align=right|16,5|| align=right|2,222|| align=right|0,090|| align=right|5,41|| align=right|3,313||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64999)||2002 AS63|| align=right|16,4|| align=right|2,624|| align=right|0,302|| align=right|5,10|| align=right|4,249||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65000)||2002 AV63|| align=right|11,8|| align=right|5,142|| align=right|0,014|| align=right|20,29|| align=right|11,66||JUT||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov